Гребени — топоним; название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гребени — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Гребени — деревня, административный центр Гребеневского сельсовета Лельчицкого района Гомельской области.

Россия 
 Гребени  — упразднённая в 2005 году деревня Баженовского сельсовета Бирского района Республики Башкортостан.
 Гребени — село, Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области.
 Гребени — деревня, Глубоковская волость Опочецкого района Псковской области.
 Гребени — деревня, Пригородная волость Опочецкого района Псковской области.
 Гребени — деревня, Краснинский район Смоленской области.
 Гребени (:tt:Гребени) — деревня, Верхнеуслонский район Татарстана.

Украина 
 Гребени — село в Кагарлыкском районе Киевской области.